The Hidden Light – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 The Hidden Light – film del 1920 diretto da Abraham S. Schomer